Hinrichshagen (Mecklenburg), een ortsteil van de gemeente Peenehagen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Hinrichshagen (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren